PHB steht als Abkürzung für:

 para-Hydroxybenzoesäure, eine chemische Verbindung, siehe 4-Hydroxybenzoesäure
 Philosophische Bibliothek (PhB), eine Buchreihe
 Pohlig-Heckel-Bleichert, deutscher Seilbahnhersteller, siehe Julius Pohlig #Unternehmer
 Pointy Haired Boss, eine Comicfigur, siehe Dilbert #Hauptfiguren
 Polyhydroxybuttersäure, ein Biopolymer
 Prohibitin, ein Protein
 Psychologische Hochschule Berlin

Abkürzung